I Belong to You (appartengo a te in inglese) può riferirsi a:

 I Belong to You – singolo di Whitney Houston del 1991
 I Belong to You – singolo di Gina G del 1996
 I Belong to You – singolo di Lenny Kravitz del 1998
 I Belong to You (Il ritmo della passione) – singolo di Eros Ramazzotti e Anastacia del 2006
 I Belong to You – album di Emilia del 2013
 I Belong to You – singolo di Caro Emerald del 2013
 I Belong to You – album di Pop X del 2015